Moussa N'Diaye (1934-2021) – cestista senegalese
 Moussa N'Diaye (1979) – calciatore senegalese
 Moussa N'Diaye (2002) - calciatore senegalese